Hugh de Courtenay (edelman) (1251-1282), een Engels edelman en baron van Okehampton
 Hugh de Courtenay (Kousenbandridder) (1327-1348), oudste zoon en erfgenaam van Hugh II van Devon, lid van de Orde van de Kousenband